Werdeck ist der Name folgender Orte:

 Werdeck (Krauschwitz), obersorbisch Wjertko, Ortsteil der Gemeinde Krauschwitz. Landkreis Görlitz, Sachsen
 Werdeck (Rot am See), Gehöft im Ortsteil Beimbach der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Werdeck, deutscher Name von Rogówek (Kłodzko), Dorf in der Gemeinde Kłodzko, Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien, Polen

Werdeck ist der Familienname von:
 Adolf von Werdeck (1805–1871), preußischer Landrat vom Kreis Cottbus
 Ernst von Werdeck (1849–1905), deutscher Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ernst Ferdinand von Werdeck (1687–1742), königlich preußischer Generalmajor

Werdeck ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burgruine Werdeck, eine Burgruine bei Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Werdegg